Charles Thomas kan syfta på:

 Charles Thomas (Coloradopolitiker)
 Charles Thomas (Delawarepolitiker)
 Charles Thomas (diplomat)
 Charles Xavier Thomas